Nowossjolowski () ist der Name russischer Orte:

 Nowossjolowski (Krasnodar), Weiler im Rajon Beloretschensk, Region Krasnodar
 Nowossjolowski (Kursk), Siedlung im Rajon Kursk, Oblast Kursk